Артур Робертсон:
 Робертсон, Артур (1879—?) — британский ватерполист, чемпион Олимпийских игр 1900.
 Робертсон, Артур (1879—1957) — британский легкоатлет, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр 1908.